Про-Лига Тринидада и Тобаго сезона 2019/20 — 21-й розыгрыш чемпионата Тринидада и Тобаго по футболу, основанного в 1999 году. В турнире принимало участие 11 команд. «Дабл-Ю Коннекшн» защищал титул чемпиона сезона 2018.

Чемпионат стартовал 13 декабря 2019 и должен был продлиться до конца апреля 2020, однако из-за вспышки коронавирусной инфекции, лига остановила розыгрыш турнира, и «Дефенс Форс» был объявлен чемпионом. Для команды то стал первый титул с сезона 2012/13.

Изменения с предыдущего сезона 
 ФК «Кунупия» был принят в лигу, расширив тем самым количество команд до одиннадцати.
 «Сент-Эннс Рейнджерс» переехал в Ла-Хоркетту и сменил название на «Ла-Хоркетта Рейнджерс»
 «Норт-Ист Старз» переехал в Порт-оф-Спейн и сменил название на «Порт-оф-Спейн»

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

‎Тринидад и Тобаго
Футбол на Тринидаде и Тобаго